Ayam peut être : 
un , chapeau d'hiver coréen porté par les femmes pendant la période Joseon.
le mot signifiant "poulet" en indonésien et malais, et donc présent dans le nom de plusieurs plats :
Ayam goreng, terme générique dans pour désigner de nombreux plats de poulet frit dans de l'huile de coco
Ayam bakar, terme générique qui fait référence à de nombreux plats de poulet cuits au barbecue en Indonésie et en Malaisie
Bubur ayam, bouillie de poulet 
Mie ayam, plat indonésien de nouilles 
Soto ayam, soupe jaune et épicée de poulet avec du vermicelle, que l'on trouve en Indonésie, en Malaisie et à Singapour

Ayam Brand, une des plus anciennes marques alimentaires en Asie.
Ayam kedu, une race de poules indonésienne
Gereja Ayam, lieu de culte universel en forme de tête de poulet 
We Daret El Ayam, chanson d'amour interprétée par Oum Kalthoum